Amerikai Egyesült Államok
 Buena (New Jersey)
 Buena (Washington)